Johanna Kinnock er en dansk-engelsk freelancejournalist og podcaster.
Hun har været tilknyttet netmediet Heartbeats
og var en af dem der på dansk grund tidligt skrev om begrebet woke. 
I slutningen af 2019 blev hun tilknyttet det københavnsk-baserede engelsk-sprogede netmedie Five Media og lavede dertil flere podcasts med blandt andre Maria Jencel.

Kinnock er ældste barn af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock.
Hun har en bachelor i politisk antropologi fra Cambridge Universitet.
Helle Thorning-Schmidts bog fra 2021, Blondinens Betragtninger, der berørte emner såsom feminisme, metoo og woke, var skabt i et samarbejde med blandt andre hendes datter Johanna Kinnock.

Henvisninger 

Journalister fra Danmark
Podcastere fra Danmark